Blanquejar la pell, un procediment cosmètic per blanquejar la pell
 Blanquejar les dents
 Blanquejar els teixits
 Blanquejar el paper